DSW peut désigner :
 DSiWare, un serveur de téléchargements de jeux pour Nintendo DSi ;
 , une fédération de catch ;
  (où DSW signifie Designer Shoe Warehouse), une boutique de chaussures anglaise sur internet.